Pyne ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pyne (* 1981), jamaikanischer Badmintonspieler
 Chris Pyne (1939–1995), britischer Jazzposaunist
 Christopher Pyne (* 1967), australischer Politiker der Liberal Party of Australia
 Daniel Pyne (* 1955), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Mick Pyne (1940–1995), britischer Jazzpianist
 James Baker Pyne (1800–1878), britischer Maler

Sonstiges:
 Pyne-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Pine (Begriffsklärung)
 Pein (Begriffsklärung)